Соревнования в беге на 3000 метров среди женщин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2017 года пройдут 9 февраля на катке Gangneung Olympic Oval в Канныне, Южная Корея. В забегах примут участие 20 спортсменок.

Результаты

Ссылки 
 ISU World Single Distances Speed Skating Championships 2017, Gangneung, Korea. .
 Результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2017